Соревнования по Дзюдо на Маккабиаде 2013 проходили с 23 по 25 июля. Были разыграны 31 комплектов наград. Соревнования проходили в Зив Холле в городе Иерусалим в следующих возрастных категориях: Юниоры, Открытые соревнования и ветераны 35+.

Участники соревнований 
В соревновании приняли участие 153 (56 открытый турнир, 35 ветераны, 62 юниоры) спортсменов из  83,  21,  14,  11,  6,  2,  1,  1,  3,  1,  7,  1,  1

Медали (Общий зачёт)

Результаты соревнований

Юниоры

Медали (Общий зачёт)

Мужчины 15-16

Мужчины 17-18

Женщины 15-18

Открытые соревнования

Медали (Общий зачёт)

Мужчины

Женщины

Ветераны

Медали (Общий зачёт)

Мужчины

Мужчины 60+

Примечания

Ссылки 
 Фоторепортаж с 19-й Маккабиады usjf.com
 Результаты соревнований. Взрослая группа 
 Результаты соревнований. Юниоры 
 Список дзюдоистов Израиля 
 Федерация дзюдо Израиля 
Дзюдо в Израиле
Маккабиада 2013